Horse Island heißen folgende geographische Objekte:

 Horse Island (Lake Winnipeg), Insel in Kanada
 Horse Island (Neufundland und Labrador), Insel in Kanada

 Horse Island (Cork), Insel in Irland
 Horse Island (Sligo), Insel in Irland
 Horse Island (Kerry), Insel in Irland

 Horse Island (Shetland), die südlichste der Shetlandinseln, Schottland, Vereinigtes Königreich

 Horse Island (Arizona) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Fairfield County, Connecticut) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (New Haven County, Connecticut) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Delaware) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Levy County, Florida) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Pasco County, Florida) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Georgia) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Iowa) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Kalifornien) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Cumberland County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Penobscot County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Washington County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Maryland) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Massachusetts) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Dunklin County, Missouri) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Perry County, Missouri) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Belknap County, New Hampshire) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Rockingham County, New Hampshire) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Rio Arriba County, New Mexico) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Sierra County, New Mexico) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (New York) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Brunswick County, North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Carteret County, North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Beaufort County, South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Berkeley County, South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Charleston County, South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Chesterfield County, South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Georgetown County, South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Tennessee) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Cameron County, Texas) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Chambers County, Texas) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Marion County, Texas) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Wise County, Texas) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Northampton County, Virginia) in den Vereinigten Staaten
 Horse Island (Virginia Beach, Virginia) in den Vereinigten Staaten